Papyrus 49 (nach Gregory-Aland mit Sigel  bezeichnet) ist eine frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments. Dieses Papyrusmanuskript des Epheserbriefes enthält die Verse 4,16–29; 4,31–5,13. Mittels Paläographie wurde es dem 3. Jahrhundert zugeordnet.

Die Handschrift wird zurzeit in der Yale University Library unter der Signatur P. Yale 415 in New Haven aufbewahrt.

Beschreibung 

Der griechische Text des Kodex repräsentiert den Alexandrinischen Texttyp. Kurt Aland bezeichnet ihn als „zumindest normalen Text“ und ordnete ihn in Kategorie I ein.

Das Manuskript zeigt große Übereinstimmung mit dem Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus. Gemäß Comfort stammen  und  ursprünglich von derselben Handschrift.

Text 

[recto (Eph 4,16-25)]
 [16] – [οικοδομην εαυτου] ε̣ν̣ αγαπ[η [17] το]υ̣το̣ ο̣υ̣ν λ̣[εγω και
 μαρτυρομ]α̣ι εν κω̅ μη̣κετι υ[μας π]ε̣ρ̣[ι]π̣ατ[ειν καθ]
 [ως και τα] ε̣θνη ·περιπατει εν̣ [ματαιοτ]η̣τ̣ι του
 [νοος] αυτων [18] εσκοτωμενοι τη ·δ[ια]νο̣ι̣α οντες
 [απηλ]λοτριωμ̣ενοι της ζωης του θυ̅ δ̣ια την αγνοι
 [αν τη]ν̣ ουσαν εν ·αυτοις δια τ̣η̣[ν πωρ]ω̣σιν της
 [καρδια]ς αυ̣των̣ [19] οιτινες απηλ[γηκοτες] ε̣αυτους
 [παρεδ]ω̣καν τη̣ ·α̣σελγια ε̣ι[ς] εργα̣[σιαν] α̣καθαρ
 [σιας πασης εν πλεο]ν̣ε̣ξ̣ια [20] υμ̣[εις δε] ο̣υ̣χ̣ ουτως
 [εμαθετε τον χν̅ [21] ει γε] α̣υτον ηκ̣[ουσατ]ε̣ και εν αυτω
 [εδιδαχθητε καθως εστι]ν̣ α̣λ̣η̣θ̣ε̣ι̣α̣ ε̣ν̣ [τω] ι̣υ̅ [22] [α]π̣οθεσθε
 [υμας κατα τη]ν̣ προ[τεραν α]ναστροφη̣[ν το]ν̣ παλαιον αν
 [θρωπον τον] φ̣θ̣ε̣ι̣ρομενον κατα τα[ς ε]π̣ιθυμιας της
 [απατης [23] ανα]νεο̣υσθαι δε εν τω πν̣̅[ι το]υ νοος ·υμων
 [24] [και ενδυσασ]θ̣α̣ι̣ τ̣ον καινον ανθ̣[ρωπο]ν̣ τον κατα
 [θν̅ κτισ]θ̣εντ̣α εν δικαιοσυνη̣ τ̣ι̣ της αλη
 [θειας [25] δι]ο̣ αποθ̣εμενοι το ψευδ̣[ος λαλει]τ̣[α]ι̣ ·αληθειαν
 [εκαστος μ]ε̣τ̣α του̣ πλησιον αυτ̣[ου οτι εσμεν] α̣λ̣λ̣η̣λ̣ων
 [μελη [26] ο]ρ̣γιζ̣ε̣σθαι και μη̣ αμαρ̣τ̣αν[ετ]α̣ι ο ηλιος
 [μη επ]ι̣δυετω επι παρο̣[ργ]ι̣σμω ·υμω̣ν̣ [27] μηδε
 [διδοτε τ]οπον τω διαβολ̣ω̣ [28] ο κλεπτων μηκετει
 [κλεπτετ]ω μαλλον δ[ε κ]ο̣πιατω εργ̣[α]ζ̣ομενος
 [ταις χερσι]ν̣ το ·αγαθον ινα εχη με̣[τα]δ̣ιδο̣να̣ι
 [τω χρεια]ν̣ ·εχοντι [29] πας λογος σαπρος [ε]κ̣ του στομα
 τος υμων

[verso (Eph 4,29-5,13)]
 ρισατο ημ[ιν [1] γιν]ε[σθ]ε̣ ουν μιμηται του θ̅υ̅ ω̣ς̣ τ̣ε̣[κνα] αγα
 πητα [2] κα̣[ι] π̣ε̣[ρι]πατειται εν αγαπη καθως κ[αι]
 ο χ̅ς̅ ηγαπησε[ν] ·[ημ]ας και παρεδωκε[ν] εαυτον [υπερ]
 ημων πρ̣ο[σφορα]ν̣ κ̣α̣ι θυσιαν τω θ̅ω̅ ε̣[ι]ς̣ οσμη[ν ·ευω]
 διας [3] πορν[εια] [δε] κ̣αι ακαθαρσια πασα̣ η ·π̣λ̣ε[ο
 ν]εξεια μη̣δ̣[ε ονο]μ̣αζεσθω εν υμιν̣ [κ]α̣θως π[ρεπει] ·
 αγιοις [4] και εσ̣[χροτ]ης και μ̣ω̣[ρολογια η ευτραπελια α]
 ουκ α̣νηκεν̣ α̣λ̣λ̣[α μ]α̣λ̣[λον ευχαριστια [5] τουτο γαρ]
 ειστε γιν̣ωσκ̣[ο]ντ̣[ες] οτι π̣α̣[ς πορνος η ακ]α[θαρτος]
 η πλεονεκτη̣ς̣ ο̣ [εσ]τ̣ιν ειδωλο̣λ̣α̣τ̣ρ̣η̣ς̣ ου̣[κ εχει]
 κληρονομεια εν̣ [τη] βασιλεια του χυ̅ κ̣α̣ι θ̅υ̣̅ [6] [μηδεις]
 υμας απ̣ατατ̣ω̣ [κε]ν̣οις ·λογοις δια τ̣α̣υτ̣α̣ [γαρ ερχε]
 τε η̣ οργη του̣ θ̣[υ̅ επι] τους̣ υ̣ιο̣υς της απισ̣τι̣α[ς [7] μη]
 ουν γινεσθ̣[ε συμμετ]οχ̣[οι] ·α̣υ̣των [8] ητε γαρ π̣[οτε]
 σκοτος ν[υν δε φω]ς̣ ε̣ν̣ ·κ̅ω̅ ως̣ τεκ̣[ν]α φ̣[ωτος πε]
 ριπατειτ̣ε̣ [9] [ο γαρ] [καρπ]ο̣ς̣ τ̣ο̣υ φωτος εν πα̣[ση αγα]
 θοσυνη και δ̣[ικα]ιοσυν̣η κ̣α̣ι̣ αληθεια [10] δ̣οκι[μα]
 ζοντες τι εστ̣[ι]ν ευα̣ρεσ[το]ν̣ τω κ̅ω̅

Siehe auch 
 Liste der Papyri des Neuen Testaments

Literatur 
Kurt Aland: Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments – in Verbindung mit Michael Welte bearb. von Kurt Aland. de Gruyter, Berlin/New York 1994, 2. neubearbeitete und ergänzte Auflage, ISBN 3-11-011986-2, (Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung Bd. 1).
 W. H. P. Hatch and C. Bradford Welles, A Hitherto Unpublished Fragment of the Epistle to the Ephesians, Harvard Theological Review LI (1958), S. 33–37.

Weblinks 
 Bild von  recto
 Bild von  verso

Anmerkungen 

Papyrus des Neuen Testaments
Handschrift der Yale University Library (New Haven, Connecticut)
Epheserbrief